Molenbuurt (Almere), een wijk in Almere
 Molenbuurt (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in de gemeente Noardeast-Fryslân
 Molenbuurt (Houten), een buurtschap in Houten
 Molenbuurt (Klazienaveen), een buurt in Klazienaveen
 Molenbuurt (Leiden), een buurt in Leiden
 Molenbuurt (Texel), een buurtschap op het eiland Texel